Sitio de Gibraltar o asedio a Gibraltar puede referirse a cualquiera de las múltiples ocasiones en que la plaza de Gibraltar ha sido puesta a sitio (o a asedio) en distintos momentos históricos:

Toma de Gibraltar (1275), conquista de la ciudad por los benimerines.
Toma de Gibraltar (1294), conqusita de la ciudad por los nazaríes.
Toma de Gibraltar (1309), conquista de la ciudad por los castellano-leoneses al mando de Fernando IV de Castilla y Alonso de Guzmán.
Sitio de Gibraltar (1313), un infructuoso intento benimerín por reconquistar la ciudad.
Toma de Gibraltar (1333), conquista benimerín de la plaza.
Sitio de Gibraltar (1333), un infructuoso intento castellano-leonés de recuperar la plaza.
Sitio de Gibraltar (1349-1350), un infructuoso intento castellano-leonés de recuperar la plaza, en el transcurso del cual murió Alfonso XI de Castilla.
Toma de Gibraltar (1374), conquista nazarí de la plaza.
Toma de Gibraltar (1411), victoriosa reconquista nazarí de la plaza, tras rebelarse contra su dominio.
Sitio de Gibraltar (1436), un infructuoso intento castellano de recuperar la plaza.
Toma de Gibraltar (1462), conquista de la ciudad por los castellanos al mando de Alonso de Arcos.
Toma de Gibraltar (1467), conquista de la ciudad por el Duque de Medina Sidonia.
Sitio de Gibraltar (1506), por el Duque de Medina Sidonia.
Saqueo de Gibraltar (1540), por Barbarroja.
Toma de Gibraltar (1704), conquista angloholandesa de la plaza en nombre del Archiduque Carlos, en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Gibraltar (1704-1705), un infructuoso intento franco-español de recuperar la plaza, en el transcurso de la Guerra de Sucesión Española.
Sitio de Gibraltar (1727), un infructuoso intento español de recuperar la plaza, en el transcurso de la Guerra anglo-española de 1727-1729.
Sitio de Gibraltar (1779-1783), un infructuoso intento español de recuperar la plaza, en el transcurso de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.